La Basketball Bundesliga 2002-03 fue la edición número 37 de la Basketball Bundesliga, la primera división del baloncesto profesional de Alemania. El campeón fue el ALBA Berlin, que lograba su séptimo título de manera consecutiva, mientras que no descendió ningún equipo debido a la remodelación de la temporada siguiente, en la que se pasaría de 14 a 16 equipos.

Equipos

Resultados

Temporada regular

Playoffs

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Basketball Bundesliga
 Temporada 2002-03 en eurobasket.com

Temporadas de la Basketball Bundesliga
Baloncesto en 2002
Baloncesto en 2003